Pitner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pitner (1838–1895/1896), österreichischer Offizier und Autor
 Franz Pitner (1826–1892), österreichischer Maler 
 Jaroslav Pitner (1926–2009), tschechischer Eishockeytrainer 
 Maximilian von Pitner (1833–1911), österreichischer Admiral

Siehe auch:
 Pittner